Truro Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Truro Township (Illinois)
 Truro Township (Ohio)
 Truro Township (South Dakota)